Ashill kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ashill, Norfolk, ort i England, 
 Ashill, Somerset, ort i England,